, un village de Croatie

Larisa Cerić (née en 1991), judokate bosnienne
Mustafa Cerić (né en 1952), grand mufti de Bosnie-Herzégovine